Капіляри (від ) — трубки з дуже вузьким каналом, система з'єднаних пор, наприклад, у гірських породах.

 Капіляр (біологія, гістологія) — найтонші кровоносні судини
 Капіляр (фізика)

Див. також 
 Капілярний ефект
 Пори
 Капіляриметр
 Капілярне просочування пласта
 Капілярні пори

Література